Shepherd's Bush (wijk), wijk in Londen
 Shepherd's Bush (metrostation), het gelijknamige metrostation. 
 Station Shepherd's Bush, het gelijknamige station van London Overground
 Shepherd's Bush Empire, een concerthal
 Shepherd's Bush F.C., voetbalclub